Forgács Péter (1950) médiaművész, grafikus
Forgács Péter (1953) fizikus
Forgács Péter (1957) színész, rendező, zenész
Forgács Péter (1963) szlovákiai magyar író
Forgács Péter (1970) színházrendező